Řád za občanské zásluhy je označení pro několik vyznamenání:

 Řád za občanské zásluhy – státní vyznamenání Bulharské republiky
 Řád za občanské zásluhy – čadské státní vyznamenání
 Řád za občanské zásluhy – francouzské státní vyznamenání
 Řád za občanské zásluhy – honduraské státní vyznamenání
 Řád za občanské zásluhy – jihokorejské státní vyznamenání
 Řád za občanské zásluhy – marocké státní vyznamenání
 Řád za občanské zásluhy – státní vyznamenání Syrské arabské republiky
 Řád za občanské zásluhy – španělské státní vyznamenání